Berrien County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Berrien County (Georgia)
 Berrien County (Michigan)